Llakaj ist der Familienname folgender Personen:

 Agron Llakaj (* 1960), albanischer Moderator und Sänger
 Veli Llakaj (* 1935), albanischer Militär